Frisbee, viegende speelgoedschotel gemaakt van plastic
 Ultimate Frisbee, teamsport met voornoemde schotel als "bal" 
 Frisbee (attractie), amusementsparkschommel